Оре́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 54,5 км². Население — 101 человек (на 2009 год). Расстояние до Сарагосы, административного центра провинции, — 104 км.

Население

Политическая ситуация

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Cultural La Charata

Муниципалитеты Сарагосы